Kotu steht für:

 Kotu (Fluss), Fluss in Gambia
 Kotu (Kanifing Municipal), ein an obigem Fluss liegender Ortsteil
 Kotu (Tonga), eine Inselgruppe in Tonga
 Kotu (Haʻapai), Insel im Archipel Haʻapai

Kotu ist der Familienname folgender Personen:
 Tolossa Kotu (* 1952), äthiopischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Kottu
 Cotu